Фінал Кубка Німеччини з футболу 1981 — фінальний матч розіграшу кубка Німеччини сезону 1980—1981 відбувся 2 травня 1981 року. У поєдинку зустрілися «Кайзерслаутерн» з однойменного міста та франкфуртський «Айнтрахт». Перемогу з рахунком 3:1 здобув «Айнтрахт».

Учасники

Шлях до фіналу 

«Айнтрахт»

«Кайзерслаутерн»

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

1981 у футболі
Фінали кубка Німеччини з футболу
Травень 1981
1981 у німецькому спорті